Melker Svärd Jacobsson – astista svedese
 Oscar Jacobsson – fumettista svedese
 Sven Jacobsson – calciatore svedese
 Ulla Jacobsson – attrice svedese